Imogene (Iowa), plaats in Iowa
 Imogene (band), Amerikaanse band
 Imogene (album), muziekalbum van gelijknamige band